Athena kan syfta på:

Athena – gudinna i den grekiska mytologin
 Athena Lemnia – en antik staty föreställande gudinnan Athena
 Athena Parthenos (skulptur) – en monumental kolossalstaty i kryselefantin av Fidias föreställande gudinnan Athena Parthenos
 Athena Varvakeion – en antik staty föreställande gudinnan Athena
Athena (datorspel) – ett arkadspel
 Athena  (företag) – en japansk spelutvecklare
Athena (musikgrupp) – ett skaband från Istanbul i Turkiet
 Athena Cykes – en fiktiv försvarsadvokat från datorspelsserien Ace Attorney
881 Athene – en asteroid

Personer
Athena, grevinna av Monpezat (2012–), en dansk grevinna